Die Super League Darts 2016 (offiziell Bull’s Super League Darts Germany 2016) war ein Qualifikationsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) zum vierten Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2017.

Das Turnier begann am 27. Februar 2016 mit dem ersten Spieltag und endete am 19. November 2016 mit den Play-Offs.

Den Sieg sicherte sich Dragutin Horvat, welcher im Finale Stefan Stoyke mit 10:6-legs schlagen konnte.

Qualifikation 
An der vierten Ausgabe der Super League Darts nahmen 16 Spieler teil, von denen sich 10 in der Vorjahressaison qualifiziert haben. Von diesen hat Ricardo Pietreczko seine Teilnahme nach dem ersten Spieltag zurückgezogen, weshalb Martin Schindler für ihn nachrückte. Des Weiteren wurde eine Wildcard an Fabian Herz vergeben. Die restlichen 5 Plätze wurden durch den Super League Qualifier vergeben. Das Qualifikationsturnier fand am 24. Januar 2016 in Mönchengladbach statt.

Folgende Spieler waren Teil der Super League Darts 2016:

Vorrunde 

An insgesamt 5 Turnierwochenenden werden die Vorrundenspiele ausgetragen. Gespielt wird an jedem Turnierwochenende im Modus Jeder gegen Jeden. Jeder Sieg bringt hierbei einen Punkt. Die 8 besten Spieler qualifizieren sich am Ende der Vorrunde für die Play-Offs. Die Spieler auf den Plätzen 15 und 16 steigen aus der Super League ab. Der Spieler auf dem 14. Platz darf erneut beim Super League Qualifier antreten.
Die Vorrundenspiele werden im Modus Best of Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen. Der Spielmodus ist best of 11 legs.

Spielorte

Tabelle

Play-Offs 
Die Play-Offs fanden am 19. November 2016 in Mönchengladbach statt.

Modus 
Die acht verbliebenen Spieler wurden anhand ihrer Tabellenposition in zwei Gruppen eingeteilt, in welcher Jeder gegen Jeden spielt. Der Spielmodus war erneut best of 11 legs. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten spielten dann in einem Halbfinale mit dem Modus best of 15 legs die zwei Finalisten aus. Das Finale wurde im Modus best of 19 legs ausgetragen.

Ergebnisse 

Gruppe A

Gruppe B

Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 
Dragutin Horvat durfte mit seinem Finalsieg an der PDC World Darts Championship 2017 teilnehmen. In der Vorrunde traf er auf den Russen Boris Kolzow und konnte ihn mit 2:1 in Sätzen besiegen. In der Hauptrunde traf er dann auf den Australier Simon Whitlock und musste sich mit 0:3 geschlagen geben.

Weblinks 
 Spielbericht auf dartn.de
 Spielbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2016
Dartveranstaltung 2016